Joseph Nicolas Ghislain Coppens (1890-1970) écrivain de Nivelle.
 Joseph Coppens (1896-1981) théologien belge